

Прері-дю-Сак — місто, штат Вісконсин
 Прері-дю-Сак — селище, штат Вісконсин